Молодёжная (до 20 лет) сборная Белоруссии по хоккею с шайбой — команда, составленная из игроков возрастом не более 20 лет, представляющая Белоруссию в международных матчах и турнирах, и играющая в Белорусской экстралиге Б и Кубке Белоруссии. Лучший результат на чемпионатах мира — 9-е место в 2001 и 2002 годах. С 2007 по 2015 годы команда выступала в первом дивизионе розыгрыша чемпионата мира и сумела после долгого перерыва вернуться в элитный дивизион.

История 
Молодёжная сборная Белоруссии была создана в 1992 году. Пробиться через квалификационные турниры в группу «С» команде удалось только с третьей попытки — в 1994 году. Ещё три года спустя сборная завоевала путевку в группу «В». Выиграв турнир в 1997 году, белорусы впервые попали в десятку лучших молодёжных команд мира, однако не смогли удержаться в сильнейшем дивизионе дольше года. С тех пор молодёжная сборная Белоруссии постоянно перемещалась из первого дивизиона в высший и обратно вплоть до сезона 2006/2007. На чемпионате мира 2015 года, проходившего в Италии, белорусы вновь завоевали право выступить в элитном дивизионе турнира в 2016 году. На МЧМ-2016 в Финляндии белорусы под руководством Александра Белявского проиграли все 4 матча в группе и заняли последнее место. В релегейшн-раунде Белоруссия дважды уступила Швейцарии (1:5, 2:6) и покинула элитный дивизион.

Тренерский штаб 
 Главный тренер — Дмитрий Кравченко
 Начальник команды — Артемий Старинский
 Тренеры — Дмитрий Дудик, Павел Перепехин, Алексей Щебланов

Состав 
Состав на чемпионате мира 2019 года:

Выступления на чемпионатах мира

Все тренеры 
 Анатолий Варивончик (1992—1993)
 Юрий Перегудов (1993—1995)
 Андрей Сидоренко (1995—1996)
 Владимир Меленчук (1996—1998, 1999—2003)
 Михаил Захаров (1998—1999, 2003—2005)
 Эдуард Занковец (2005—2007)
 Андрей Расолько (2007)
 Андрей Гусов (2008)
 Василий Спиридонов (2009)
 Олег Микульчик (2010)
 Владимир Заблоцкий (2011)
 Павел Перепехин (2012—2015)
 Александр Белявский (2015—2016)
 Юрий Файков  (2016—2018)
 Дмитрий Кравченко (2018—)

Ссылки 
 Официальный сайт Федерации хоккея Республики Беларусь
 Статистика на сайте «Хоккейные архивы»
 Статистика на сайте «Мир хоккея Беларуси»

U-20